Edmond Benoit-Lévy (1858-1927), avocat et écrivain français, pionnier du cinéma.
 Georges Benoit-Lévy (1880-1970), défenseur des cités-jardin.
 Jean Benoît-Lévy (1888-1959), producteur de cinéma et réalisateur français.
 Jules Benoit-Lévy (1866-1952), peintre et illustrateur français.